Bühne ist eine Bezeichnung für:

 Bühne (Publikum), Konstruktion, auf der Aufführungen stattfinden
 Bühne (Theater), Konstruktion, auf der darstellende Künstler auftreten
 Bühne, andere Bezeichnung für Theater
 Bühne (Psychodrama), Form der Psychotherapie
 Bühne, in Dialekten gebräuchliches Wort für Dachboden
 Die Bühne, österreichische Theaterzeitschrift

Orte in Deutschland:
 Bühne (Borgentreich), Ortsteil von Borgentreich, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Bühne (Osterwieck), Ortsteil von Osterwieck, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Bühne (Kalbe), Ortsteil von Kalbe, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

Technik:
 Bühne, eine Plattform an Wagenenden von älteren Eisenbahn-Personenwagen
 Bühne, kurz für Hubarbeitsbühne oder Ladebühne, künstliche Erhöhung zur Erleichterung des Verladens von Lasten; siehe auch Hebebühne 
 Bühne, kurz für Schiebebühne, querverschiebbares Gleisstück zum Verbinden paralleler Gleise auf engstem Raum 

Personen:
 Julia Schulte to Bühne (* 1968), deutsche Volkskundlerin und hauptamtliche Museumsleiterin 
 Wolfgang Bühne (* 1946), deutscher Evangelist, Verleger, Buchhändler und Autor

Siehe auch:

 Arbeitsbühne
 Kleine Bühne

 Büne
 Buhne (Begriffsklärung)